Herr Puntila und sein Knecht Matti steht für:

 Herr Puntila und sein Knecht Matti, Volksstück von Bertolt Brecht (1940)
 Herr Puntila und sein Knecht Matti (1957), Studioaufzeichnung des Deutschen Fernsehfunks
 Herr Puntila und sein Knecht Matti (1960), österreichischer Film von Alberto Cavalcanti